La sirenetta (The Little Mermaid) è un film d'animazione direct-to-video del 1992 diretto da Masazaku Higuchi e Chinami Namba e prodotto dalla American Film Investment Corporation, tratto dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen e fa parte di una collana di film basati su fiabe classiche.  

Venne probabilmente realizzato sulla scia del successo dell'omonimo lungometraggio Disney, uscito tre anni prima. Infatti il mediometraggio non solo presenta alcune similitudini con il film del 1989 (ad esempio il lieto fine, l'aspetto del principe e dell'iracondo padre della protagonista), ma anche con il film d'animazione giapponese La Sirenetta - La più bella favola di Andersen del 1975 (come il comprimario delfino). 

il film fu rilasciato in VHS negli Stati Uniti il 25 maggio 1992 dalla Trimark e successivamente dalla GoodTimes Home Video. In Italia venne distribuito in VHS dalla De Agostini in edicola per la collana Cristina racconta le più belle storie del mondo (1993-1994) e successivamente dalla Stardust nel 1995, che l'ha distribuito successivamente anche in DVD.

Trama 

La principessa Lena è una vivace sirenetta che passa le sue giornate giocando con il suo amico delfino Vink. Il giorno del suo compleanno la sirenetta esprime il desiderio di poter sposare un principe terrestre di cui possiede una statua. La strega del mare Cassandra la sente e crea un mulinello che trascina Lena in superficie. Lena vede su una nave il principe Stephan che sta festeggiando anche lui il suo compleanno. Una tempesta si abbatte sulla nave e durante il naufragio Lena riesce a salvare Stephan e il suo assistente Cosgrove, portandoli a riva svenuti, dove vengono portati in salvo da alcune studentesse. Il re del mare è furioso per l'assenza della figlia alla sua festa di compleanno e la mette in punizione.  

Ma grazie all'aiuto di sua sorella maggiore Tris, Lena riesce ad individuare il castello del principe. La sirenetta si apposta sotto alla finestra della stanza di Stephan, dove lo sente dire a Cosgrove di essersi innamorato della fanciulla che l'ha salvato. Ferma nel voler conquistare il cuore del principe, Lena si reca insieme a Vink nell'antro di Cassandra che accetta di trasformarla in umana in cambio della sua voce. La strega la avverte però che se il principe sposerà un'altra, il giorno stesso lei morirà sciogliendosi in spuma di mare. Lena irremovibile beve la pozione e Cassandra la spedisce con una magia in superficie.  

Sulla spiaggia incontra due uccellini che la aiutano a vestirsi con delle alghe, ma quando prova a camminare inciampa e batte la testa. Stephan trova Lena e la porta a palazzo, dove trascorreranno molto tempo insieme e si innamoreranno. Stephan è però già promesso alla principessa Anna del regno confinante, alla quale acconsente di far visita per accontentare i suoi genitori.  

Qui Stephan e Lena scoprono che Anna è una delle studentesse che soccorse il principe dopo il naufragio. Stephan vorrebbe sposare Lena, e anche Anna è già innamorata di un altro giovane, ma il padre della principessa minaccia una guerra. Stephan ed Anna acconsentono quindi a malincuore a sposarsi. Ma durante il viaggio di ritorno il re del mare, che era stato avvertito da Vink, sale in superficie e scaglia una tempesta con il suo tridente: se tutti gli umani moriranno annegati, non ci sarà alcun matrimonio e sua figlia sarà così salva. L'albero maestro si rompe e cade, rischiando di uccidere Anna che però viene salvata in tempo da Maxwell, il ragazzo che ama. A questo punto il padre di Anna acconsente all'unione fra i due, rendendo così anche Lena e Stephan liberi di sposarsi.

Doppiaggio

Colonna sonora 

 The World Above  parole e musica di Richard Hurwitz e John Arrias per Eensy Weensy Productions
 Promenade - Lo gnomo di Modest Mussorgsky
 Una notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky
 Ave Maria di Franz Schubert
 La cavalcata delle valchirie di Richard Wagner

Voci correlate 

 Hans Christian Andersen
 Golden Films
 La bella e la bestia (film 1992)
 Jetlag Productions
 Le fiabe più belle

Collegamenti esterni 

 
 La sirenetta, su Big Cartoon DataBase.
 La sirenetta, su AllMovie.

Film basati su La sirenetta